Mauro Dufner, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 
 2012-2013 : CP Berne (Junior Elite A)
 2013-2015 : CP Berne (Junior Elite A et LNA)
 depuis 2015 : HC Bienne (LNA)

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior -18 ans : 2013

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2013-2014 || CP Berne || LNA || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || CP Berne || LNA || 9 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Bienne || LNA || 46 || 0 || 4 || 4 || 16 || 11 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2016-2017 || HC Bienne || LNA || 38 || 1 || 4 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Bienne || LNA || 41 ||1 ||5 || 6 || 31 ||11 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-
| 2017-2018 || HC Thurgovie ||LNB||  1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019||HC Bienne||LNA||  19 || 1 || 5 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Genève-Servette HC ||LNA||  16 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020|| SC Rapperswil-Jona Lakers  ||LNA|| 38 || 1 || 8 || 9 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Thurgovie ||LNB||  5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021|| SC Rapperswil-Jona Lakers  ||LNA|| 40 || 1 || 9 || 10 || 16 || 11 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022||  HC Fribourg-Gottéron || LNA ||  ||

En équipe nationale 

| 2013 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || -2 ||align="left"|

Palmarès
Champion junior élite A avec le CP Berne en 2014
Vainqueur de la Coupe Suisse avec le CP Berne en 2015

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1995
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron